Erbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Brielle Erbacher (* 1999), australische Hindernisläuferin
 Josef Erbacher (1910–1974), deutscher Politiker
 Jürgen Erbacher (* 1970), deutscher Theologe, Politikwissenschaftler und Journalist
 Maximilian Erbacher (* 1970), deutscher Künstler
 Rhabanus Erbacher (* 1937), deutscher Theologe und Kirchenmusiker
 Urs Erbacher (* 1961), Schweizer Dragster-Rennfahrer
 Walther Erbacher (* 1940), deutscher Komponist

Erbacher war eine Skimarke von Hammer Sport